Dodekapolis – w starożytności grupa lub związek dwunastu miast. Herodot wymienia dwa takie związki:
 joński, zwany Panionium od wspólnego miejsca kultowego, do którego należały Chios, Samos, Erythraj, Efez, Fokaja, Klazomenaj, Kolofon, Lebedos, Milet, Myus, Priene i Teos.
 eolski składający się z Kyme, Larysy, Neotejchos (z gr. Nowe Mury), Temnos, Killa, Notion, Ajgiroessa, Pitana, Ajgaje, Myrina i Grynea  Dwunaste miasto Smyrna, początkowo eolskie, zostało później zajęte przez Jonów.

Zobacz też 
 Heksapolis
 Pentapolis

Przypisy

Bibliografia 
 

Miasta starożytnej Grecji